Damon Hill - piloto de automolismo britânico
 Graham Hill - piloto de automolismo britânico
 Embassy Hill - equipe de Fórmula 1
 John Hill - botânico britânico
 Carl Fredrik Hill - pintor sueco

Desambiguação